Tvåringat gulvingfly (Xanthia sulphurago) är en fjärilsart som beskrevs av Ignaz Schiffermüller 1776. Tvåringat gulvingfly ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn